Список активних та неактивних вулканів Ірану.

Примітки

Джерела 
 Global Volcanism Program: Iran and Afghanistan  
 Iranian Quaternary volcanoes map  // Masoud Eshaghpour 

Географія Ірану
Вулкани за країною